Albert Holness – esploratore e fuochista britannico
 Andrew Holness – politico giamaicano
 Frank Holness – cestista e allenatore di pallacanestro panamense
 Glen Augustus Holness, noto come Nitty Gritty – cantautore reggae giamaicano
 Kevin Holness – ex calciatore canadese
 Omar Holness – calciatore giamaicano
 Winston Holness, noto come Niney The Observer – produttore discografico e cantante giamaicano di musica reggae